Le Grognon, film grec réalisé par Yórgos Tzavéllas et sorti en 1952 ;
 Le Grognon, journal satirique de république démocratique du Congo fondé en 1991.